Bravo Two Zero je lahko:
 Bravo Two Zero (vojaška enota)
 Bravo Two Zero (knjiga)
 Bravo Two Zero (film)